Lydiate ist der Name

 eines Ortes und eine Civil Parish in Merseyside, England, siehe Lydiate (Merseyside)
 der Familienname von Dan Lydiate